Deux sous-marins de la Royal Navy ont été baptisés HMS Unseen:
 Le  était un sous-marin de classe U de la Seconde Guerre mondiale, lancé le 16 avril 1942, qui a ensuite servi en Méditerranée, avant d'être démantelé en 1949.
 Le  est l'ancien nom du , un sous-marin d'attaque conventionnel (SSK) à long rayon d'action  de la Marine royale canadienne, qui a été acheté à la Royal Navy en 1998.

Références 
 

Nom de bateau de la Royal Navy